Exèrcit de Resistència del Senyor (del seu nom en anglès Lord's Resistence Army), grup militar opositor d'Uganda
 Associació Letona de Regions (del seu nom en letó Latvijas Regionų Apvienība), partit polític de Letònia
 LRA també és el codi IATA de l'Aeroport de Làrissa, aeroport a la ciutat de Làrissa, a Tessàlia (Grècia)